Wierzchowski – polskie nazwisko. Według danych z lat 90. XX wieku nazwisko to nosiło 4263 polskich obywateli. 

Osoby o nazwisku Wierzchowski:
 Hieronim Wierzchowski (1860–1942) – sędzia
 Jakub Wierzchowski (ur. 1977) – polski piłkarz
 Jerzy Wierzchowski (ur. 1926) – polski polityk
 Jerzy Wierzchowski (ur. 1927) – polski żużlowiec
 Kazimierz Wierzchowski (ur. 1929) – polski biolog
 Leszek Wierzchowski (ur. 1949) – polski polityk
 Przemysław Wierzchowski (ur. 1958) – polski artysta fotografik
 Zenon Wierzchowski (1888–1981) – polski chemik

Przypisy